

Забельне — село в гміні Олецько Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Забельне — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства